— вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан британским ботаником Эндрю Томасом Гейджем в 1914 году.

Распространение, описание 
Эндемик Мьянмы. Типовой экземпляр собран в местности Сидоктайя.

Кустарник.

Синонимы 
Синонимичное название — Chamaesyce minbuensis (Gage) Soják.

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Мьянмы
minbuensis